Karekin II. bezeichnet folgende Personen:

 Karekin II. Kazanjian (1927–1998), Patriarch von Konstantinopel
 Karekin Sarkissian (1932–1999), Katholikos von Kilikien und Katholikos in Etschmiadsin
 Karekin II. Nersissian (* 1951), Katholikos in Etschmiadsin